De Primera División 1952/53 was de 22e uitvoering van de hoogste betaaldvoetbalafdeling in Spanje. Het seizoen begon op 14 september 1952 en eindigde op 3 mei 1953. FC Barcelona werd voor het tweede jaar op rij landskampioen.

Eindstand 

Deportivo La Coruña en Celta de Vigo handhaafden zich via de nacompetitie.

Uitslagen 
 

Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen

Topscorers 
De Pichichi-trofee wordt jaarlijks uitgereikt aan de topscorer van de Primera División.

Primera División
Competitievoetbal 1952/53